Lista 331 gmin w departamencie Landy we Francji.

 (CAM) Communauté d’agglomération du Marsan, utworzone w 2002.

Gminy we Francji